Юса () — японская фамилия. Известные носители:

 Юса, Кодзи (род. 1968) — японский сэйю, родившийся в префектуре Осака.
 Юса, Масанори (1915—1975) — японский пловец, олимпийский чемпион.

См. также 
 Юсо
 Юсов